Vilar (llamada oficialmente O Vilar) es una aldea española situada en la parroquia de Vizoño, del municipio de Abegondo, en la provincia de La Coruña, Galicia.

Demografía 

</small>
</center>

Referencias

Enlaces externos 

Vilar (Vizoño)
Vilar (Vizoño)